Beuth steht für:

 Beuth (Lokomotive), Dampflokomotive (1844)
 Beuth Verlag, deutscher Verlag
 Beuth Hochschule für Technik Berlin, ehemaliger Name der Berliner Hochschule für Technik

Beuth ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Beuth (* 1953), deutscher Rechtsanwalt
 Eddy Beuth, Pseudonym von Marie Cohn (1872–1938), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Franz Beuth (1731–1785), deutscher Jesuit und Naturaliensammler
 Hans Josef Beuth (1952–2022), deutscher Mikrobiologe und Onkologe
 Hermann Joseph Friedrich Beuth (1734–1819), deutscher Naturaliensammler

Beuth ist der akademische Beiname folgender Personen: 
 Karl Wilhelm Arnoldi (1809–1876), deutscher Mediziner und Naturforscher

Siehe auch:
 Boit
 Boyd